Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1993 года прошёл с 21 сентября 1991 года по 14 ноября 1992 года. За выход в финальную часть боролись 23 сборные. Победители групп вышли в четвертьфинальную стадию турнира.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

Из-за политической нестабильности в Югославии первый матч был сыгран на нейтральном поле в Болгарии. Ответный матч был отменён.

Группа 7

Группа 8

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Италия победила по сумме двух матчей со счётом 6:2.

Дания победила по сумме двух матчей со счётом 3:2.

Норвегия победила по сумме двух матчей со счётом 6:0.

Германия победила по сумме двух матчей со счётом 7:0.

 В финальную стадию чемпионата Европы вышли Италия, Дания, Норвегия и Германия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1991 год в женском футболе
1992 год в женском футболе